Srednjoeuropsko vrijeme
Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć